Северная Вашка — река в России, течёт по территории Удорского района Республики Коми. Правый приток реки Вашка.

Длина реки составляет 22 км.

Генеральным направлением течения в верхнем течении является север, в среднем и нижнем — юго-запад.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000046248.

Примечания 

Притоки Вашки
Реки Удорского района